Recently ("recentemente" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Recently – album di Joan Baez del 1987
 Recently – EP della Dave Matthews Band del 1994